Ferrante I Gonzaga (1507-1557), terzogenito maschio di Francesco II Gonzaga e d'Isabella d'Este, conte di Guastalla (dal 1539) e principe di Molfetta, sposò Isabella di Capua;
 Ferrante (Ferdinando) Gonzaga (1544-1586), primo marchese di Castiglione delle Stiviere, figlio di Luigi Alessandro Gonzaga;
 Ferrante (o Ferdinando) Gonzaga (1550-1605), quinto figlio maschio di Carlo ed Emilia Cauzzi Gonzaga, marito di Isabella Gonzaga di Novellara;
 Ferrante II Gonzaga (1563-1630), figlio di Cesare I Gonzaga e di Camilla Borromeo, fu il primo duca di Guastalla (1621);
 Ferrante Gonzaga (1570-1577), terzogenito di Ferrante Gonzaga, I marchese di Castiglione delle Stiviere;
 Ferrante III Gonzaga (1618-1678), figlio di Cesare II Gonzaga, duca di Guastalla dalla morte del padre (1632), principe di Molfetta, sposò Margherita d'Este;
 Ferrante Gonzaga (1624-?), figlio naturale di Scipione Gonzaga;
 Antonio Ferrante Gonzaga (1687-1729), figlio di Vincenzo Gonzaga, Duca di Guastalla;
 Ferrante Gonzaga (1846-1916), figlio di Achille Gonzaga, principe di Vescovato;
 Maurizio Ferrante Gonzaga (1861-1938), generale, pluridecorato (due medaglie d'oro e tre d'argento) nella prima guerra mondiale; senatore del Regno dal 1922 e marchese del Vodice dal 1932;
 Ferrante Vincenzo Gonzaga (1889-1943), figlio di Maurizio Ferrante, medaglia d'oro al valor militare, ucciso dai tedeschi a Buccoli di Eboli l'8 settembre 1943.